Дрянь — нечто плохое, негодное; плохие вещи.

 «Дрянь» — советский фильм 1990 года.
 «Дрянь» — фильм 2010 года.
 «Дрянь» — телесериал 2016 года.
 «Дрянь» — песня Михаила Науменко, а также песня группы «Комиссар».

 «Дрянь хорошая, дрянь плохая» — фильм 1998 года.
 «Вкусная дрянь» — кинофильм.
 «Серая дрянь» (Grey Matter) — рассказ американского писателя Стивена Кинга, опубликованный в 1978 году.

См. также 
 Дрянинг — персонаж книги «Незнайка на Луне», богач